Алекса́ндр Алекса́ндрович Ани́симов:
 Анисимов, Александр Александрович (1938—2012) — советский и российский актёр, режиссёр, театральный педагог.
 Анисимов, Александр Александрович (род. 1987) — казахстанский ватерполист.
 Анисимов, Александр Александрович (род. 1986) — российский баскетболист.